Список видів роду Thelotrema:

Список, який станом на 20.11.2019 містить 165 визнаних видів роду Thelotrema, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Thelotrema adjectum Nyl., 1866
 Thelotrema africanum (Hale) Hale, 1980
 Thelotrema ahtii Sipman, 1994
 Thelotrema albidopallens Nyl., 1873
 Thelotrema allosporoides Nyl., 1873
 Thelotrema amabilis B.de Lesd., 1927
 Thelotrema amazonicum Rivas Plata & Lücking, 2012
 Thelotrema armellense Patw., Sethy & Nagarkar, 1986
 Thelotrema attenuatum (C.Knight) Hellb., 1896
 Thelotrema australiense Müll.Arg., 1887

B 

Thelotrema berendsohnii Sipman, 2014
 Thelotrema berkeleyanum (Mont.) Brusse, 1988
 Thelotrema bicuspidatum Müll.Arg., 1891
 Thelotrema biliranum Vain., 1921
 Thelotrema byssoideum (Kremp.) G.Salisb., 1966

С 

Thelotrema californicum Tuck., 1877
 Thelotrema cameroonense C.W.Dodge, 1953
 Thelotrema canarense Patw. & C.R.Kulk., 1977
 Thelotrema canescens Tat.Matsumoto, 2000
 Thelotrema capense Zahlbr., 1932
 Thelotrema capetribulense Mangold, 2008
 Thelotrema carassense Vain., 1890
 Thelotrema catastictum Tuck., 1866
 Thelotrema cinerellum Müll.Arg., 1891
 Thelotrema cinereovirens Kremp., 1875
 Thelotrema colobicum Nyl., 1873
 Thelotrema conferendum Hale, 1975
 Thelotrema confertum Nagarkar, Sethy & Patw., 1987
 Thelotrema configuratum (Hale) Mangold, 2016
 Thelotrema crassisporum Mangold, 2009
 Thelotrema crateriforme Bél., 1834
 Thelotrema crespoae Mangold, Elix & Lumbsch, 2008
 Thelotrema cubanum Tuck., 1862
 Thelotrema cyphelloides Müll.Arg., 1895

D 

Thelotrema defectum Hale ex R.C.Harris, 1990
 Thelotrema defossum (Müll.Arg.) Mangold, 2008
 Thelotrema demersum (Müll.Arg.) G.Salisb., 1978
 Thelotrema demissum Flot., 1842
 Thelotrema depressum Mont., 1851
 Thelotrema dignitosum (Kremp.) Zahlbr., 1923
 Thelotrema dislaceratum Kremp., 1875
 Thelotrema dissultum Hale, 1981
 Thelotrema dominicanum Hale, 1974

E 

Thelotrema elmeri Vain., 1921
 Thelotrema endoxanthum Müll.Arg., 1891
 Thelotrema eungellaense Mangold, Elix & Lumbsch, 2007
 Thelotrema euphorbiae Frisch, 2006
 Thelotrema expansum C.Knight, 1888
 Thelotrema exsertum (Stirt.) Zahlbr., 1923

F 

Thelotrema farinaceum C.Knight, 1883
 Thelotrema fijiense Lumbsch, Lücking & Naikatini, 2011
 Thelotrema fissiporum Hale, 1974
 Thelotrema flavescens Darb., 1912
 Thelotrema floridense R.C.Harris, 1990
 Thelotrema formosanum Zahlbr., 1933
 Thelotrema foveolare Müll.Arg., 1891
 Thelotrema fuscosubtile Mangold, Lücking & Lumbsch, 2014

G 

Thelotrema galactizans Harm., 1912
 Thelotrema gallowayanum Mangold, Elix & Lumbsch, 2007
 Thelotrema gomezianum Lücking, 2012
 Thelotrema granatum Kremp., 1875
 Thelotrema grossimarginatum Tat.Matsumoto, 2000

H 

Thelotrema harmandii Pit., 1911
 Thelotrema hawaiiense (Hale) Hale, 1980
 Thelotrema heladivense Weerakoon, Jayalal & Lücking, 2015
 Thelotrema hnatiukii Sipman, 2010
 Thelotrema hypomelaenum Müll.Arg., 1895
 Thelotrema hypoprotocetraricum (Hale) Hale, 1980

I 

Thelotrema indicum Hale, 1975
 Thelotrema infundibulare Tat.Matsumoto, 2000
 Thelotrema inscalpens Nyl., 1867
 Thelotrema inspersoporinaceum Mangold, Lücking & Lumbsch, 2014
 Thelotrema integrellum Harm., 1912
 Thelotrema isidiophorum (Kremp.) Zahlbr., 1923

J 

Thelotrema jugale (Müll.Arg.) Lücking, 2012

K 

Thelotrema kalakkadense Nagarkar, Sethy & Patw., 1987
 Thelotrema kalarense Sethy, Nagarkar & Patw., 1987
 Thelotrema kamatii (Patw. & C.R.Kulk.) Hale, 1980
 Thelotrema kinabaluense Sipman, 2014

L 

Thelotrema lacteum Kremp., 1864
 Thelotrema laevius Vain., 1896
 Thelotrema laurisilvae Lücking & Breuss, 2012
 Thelotrema lecanodeum Nyl., 1876
 Thelotrema lepademersum Nagarkar, Sethy & Patw., 1987
 Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach., 1803
 Thelotrema leprocarpoides Hale, 1981
 Thelotrema leucocarpoides Nyl., 1863
 Thelotrema leucocarpum Nyl., 1863
 Thelotrema leucocheilum Vain., 1921
 Thelotrema leucophthalmum var.lacerata Räsänen, 1949
 Thelotrema lirellizans Zahlbr., 1944
 Thelotrema lueckingii Breuss, 2013

M 

Thelotrema macrosporum P.M.Jørg. & P.James, 1995
 Thelotrema manosporum (C.Knight) Hellb., 1896
 Thelotrema marginatum Eschw., 1834
 Thelotrema meridense Hale, 1975
 Thelotrema minarum Vain., 1890
 Thelotrema minisporum Wijey., Lücking & Lumbsch, 2012
 Thelotrema mongkolsukii Homchant. & Coppins, 2002
 Thelotrema monospermum R.C.Harris, 1990
 Thelotrema monosporum Nyl., 1861
 Thelotrema murinum Zahlbr., 1933

N 

Thelotrema nipponicum Tat.Matsumoto, 2000
 Thelotrema nostalgicum G.Salisb., 1972

O 

Thelotrema occlusum Nyl., 1867
 Thelotrema oleosum Mangold, 2008
 Thelotrema osornense C.W.Dodge, 1967

P 

Thelotrema paludosum Sipman, 2014
 Thelotrema papillosum Hale, 1974
 Thelotrema parvisporum Sipman, 2014
 Thelotrema parvizebrinum Mangold, 2009
 Thelotrema patwardhanii (Hale) Rivas Plata & Mangold, 2010
 Thelotrema pauperculum Vain., 1929
 Thelotrema perriei Papong, Lücking & Lumbsch, 2014
 Thelotrema philippinum Rivas Plata, Sipman & Lücking, 2014
 Thelotrema phliuense Homchant. & Coppins, 2002
 Thelotrema pidurutalagalum Hale, 1981
 Thelotrema piluliferum Tuck., 1868
 Thelotrema poeltii Patw. & C.R.Kulk., 1977
 Thelotrema polythecium Sethy, Nagarkar & Patw., 1987
 Thelotrema porinoides Mont. & Bosch, 1856
 Thelotrema profundum (Stirt.) Shirley, 1889
 Thelotrema pruinosum D.S.Clemente, 1867
 Thelotrema pseudosimilans Weerakoon, Wijey. & Lumbsch, 2012
 Thelotrema pseudosubtile Mangold, 2008

Q 

Thelotrema quitoense Fée, 1837

R 

Thelotrema reunionis Kalb, 2009
 Thelotrema rhamni-purshianae E.Senft, 1897
 Thelotrema rhododiscum Homchant. & Coppins, 2002
 Thelotrema rhodothecium Vain., 1915
 Thelotrema rockii (Zahlbr.) Hale, 1980
 Thelotrema rugatulum Nyl., 1873

S 

Thelotrema samaranum Vain., 1921
 Thelotrema saxicola (Vain.) G.Salisb., 1972
 Thelotrema scabrosum Hale, 1974
 Thelotrema sendaiense Vain., 1918
 Thelotrema similans Nyl., 1890
 Thelotrema simplex Tuck., 1866
 Thelotrema sitianum Vain., 1890
 Thelotrema stenosporum Zahlbr., 1944
 Thelotrema stromatiferum Harm., 1912
 Thelotrema subadjectum Mangold, 2009
 Thelotrema subexpallescens Nagarkar, Sethy & Patw., 1987
 Thelotrema subgeminum (Nyl.) Nyl., 1891
 Thelotrema subgranulosum Jatta, 1911
 Thelotrema subhiatum Patw. & Nagarkar, 1980
 Thelotrema submyriocarpum Lücking, 2012
 Thelotrema suboccultum (Stirt.) Hellb., 1896
 Thelotrema subsphaerosporum Harm., 1912
 Thelotrema subweberi Sipman, 1993
 Thelotrema suecicum (H.Magn.) P.James, 1977

T 

Thelotrema tetrasporum (Stirt.) D.D.Awasthi, 1965
 Thelotrema thesaurum Mangold, 2009
 Thelotrema triseptatum Mangold, 2009
 Thelotrema tristanense Øvstedal, 2010
 Thelotrema trypethelioides C.Knight, 1884

U 

Thelotrema umbonatum Müll.Arg., 1891
 Thelotrema umbratum (Ach.) Fée, 1837

V 

Thelotrema velatum Müll.Arg., 1894
 Thelotrema verrucorugosum Nagarkar, Sethy & Patw., 1987
 Thelotrema verruculosum Nagarkar & Hale, 1989

W 

Thelotrema weberi Hale, 1974
 Thelotrema wilsoniorum Sipman & Lücking, 2012

Z

Thelotrema zenkeri C.W.Dodge, 1964
 Thelotrema zimbabwense Frisch, 2006

Примітки

Посилання 
 

Thelotrema
Thelotrema